

Населені пункти та їхні частини
 Рендзіни — гміна в Ченстоховському повіті Сілезького воєводства
 Рендзіни — село в гміні Каменна Ґура Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рендзіни — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Рендзіни — село в гміні Рендзіни Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Рендзіни — село в гміні Щекоцини Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Рендзіни — частина міста Пільзно в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина міста Ропчиці в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина міста Сендзішув-Малопольський в Ропчицько-Сендзішовському повіті Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Ґалевіце в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Рендзіни — частина села Длужець у гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Рендзіни — частина села Бодзанув у гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Рендзіни — частина села Вжонсовиці в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Рендзіни — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Рендзіни — частина села Хобендза в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Рендзіни — частина села Поляновиці в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Рендзіни — частина села Шренява в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Рендзіни — частина села Пстронгова (Пстронґова) в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Ґрабіни в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Бжезіни в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Бистшиця в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Острув у гміні Острув Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Клижув у гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Вижне в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Стшеґоциці в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Недзьвяда в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Ліпіни в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Пишниця в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Білини (Беліни) в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Рендзіни — частина села Зрембиці в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Рендзіни — частина села Вежбиця в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Рендзіни — колонія в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Рендзіни — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рендзіни — осада в гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства

Примітки